Малаешты (, Мэлэешть) — село в Оргеевском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Малаешты, включающей также село Тырзиены.

География 
Село расположено на высоте 37 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мэлэешть проживает 1148 человек (541 мужчина, 607 женщин).

Этнический состав села:

История 
В 1974 году комсомольско-молодёжный коллектив молочнотоварной фермы племсовхоза «Малаешты» Оргеевского района стал лауреатом Премии комсомола Молдавии имени Бориса Главана в области производства.

Известные уроженцы 
 Шлопак, Евгений (род. 1951) — молдавский политик, вице-премьер и министр экономики.

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района